Tento článek udává postavení hráčů v kanadském bodování na Mistrovství světa v ledním hokeji 2016.

 
 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2016